Badry ist der Familienname folgender Personen:

 Michaela Brohm-Badry (* 1962), deutsche Hochschullehrerin für Lehr-Lernforschung
 Roswitha Badry (* 1959), deutsche Islamwissenschaftlerin